Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1999/2000 war die 55. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SV Halstenbek-Rellingen nach fünf Spielzeiten aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die vier Aufsteiger HSV Barmbek-Uhlenhorst (Wiederaufstieg nach sieben Jahren), der TSV Reinbek (Wiederaufstieg nach acht Jahren), ETSV Altona-Eidelstedt und SpVgg Este 06/70 (beide erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der ASV Bergedorf 85. Aufgrund der Reduzierung der Regionalliga auf zwei Staffeln gab es keinen direkten Aufsteiger. Bergedorf musste zwei Aufstiegsspiele gegen den Sieger der Verbandsliga Schleswig-Holstein, den VfR Neumünster, bestreiten und konnte sich nicht durchsetzen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Wedeler TSV musste die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder verlassen, der SC Langenhorn nach neun Spielzeiten und der Barsbütteler SV acht Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1999/2000 im deutschen Fußball-Archiv

1999
Fußballsaison 1999/2000